Liga prvaka (eng. LEN Champions League) je europsko klupsko vaterpolsko natjecanje koje se održava sezonski svake godine. Organizira ga europska plivačka federacija LEN (fr. Ligue Européenne de Natation). Natjecanje je počelo u sezoni 1963./64. i do sezone 1995./96. godine, natjecanje se zvalo "Kup europskih prvaka" (eng. Champions Cup, European Cup), i u njemu su se natjecali klubovi koji su postali državni prvaci u prvenstvima koja su se odigrala u protekloj sezoni.

1996. je godine, sukladno sličnim promjenama u raširenijim i novčarski jačim športovima u Europi (nogomet, košarka) natjecanje je rebrandirano i promijenjen format kao Liga prvaka (eng. Champions League), u kojoj se natječu državni prvaci i klubovi koji su se najbolje plasirali na ljestvici u državnom prvenstvu. Broj klubova, koje daje pojedina država, ovisi o uspješnosti njenih klubova u prijašnjim sezonama u europskim kupovima. U sezonama od 2003./04. do 2010./11. natjecanje se zvalo Euroliga (eng. LEN Euroleague), da bi se od sezone 2011./12. ponovno nazvalo Liga prvaka.

Povijesno, prvo se za naslov igralo turnirski, poslije se prješlo na kup-sustav. Uvođenjem Eurolige, klubovi igraju turnire, u dva kruga, nakon kojih klubovi, koji prođu dalje, igraju po kup-sustavu, dok klubovi koji su ispali nakon drugog kruga idu u LEN Eurokup.

Najuspješniji u povijesti Eurolige je talijanski klub Pro Recco s deset naslova. Do osmog naslova došao je 30. svibnja 2015. pobijedivši u Barceloni u završnici riječko Primorje 8:7.

Europski prvaci i finalisti 

Napomene: 
Klubovi su napisani po njihovim uobičajenim klupskim imenima.

Uspješnost klubova 

 * stanje nakon sezone 2021./22.

Uspješnost po zemljama 

 * stanje nakon sezone 2021./22.

Vidi 
klubovi sudionici Lige prvaka
Kup LEN
prvenstvo i Kup Hrvatske u vaterpolu 
europska vaterpolska prvenstva 
vaterpolska SP 
vaterpolo
azijsko klupsko vaterpolsko prvenstvo

Vanjske poveznice 
 len.eu, službene stranica LEN-a 
Prvaci i doprvaci Europe na sports123.com